Lindenburg bezeichnet:

 Kosowo (ehemals Lindenburg im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe Gmina Mrocza
 umgangssprachlich das Universitätsklinikum Köln
 Ansitz Lindenburg in Bozen
 Burg Lindenberg (Pfalz) in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lindeburg
 Lindenberg
 Lindburgs Fall
 Goldegg zu Lindenburg, Adelsgeschlecht
 Lindeborg
 Lindenburger
 Lindelburg
 Linderborg
 Lindborg
 Lintburg